Miejscowości w USA:
 Nettleton – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Monroe
Gminy w USA:
 Nettleton (ang. Nettleton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
W Wielkiej Brytanii:
 Nettleton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Nettleton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)